Раян Гаррісон і Майкл Вінус були чинними чемпіонами, але цього разу Гаррісон не брав участі. Вінус грав у парі з Равеном Класеном, і в 1-му колі вони поступилися парі Алекс Де Мінаур і Ллейтон Г'юїтт.

Кайл Едмунд і Кемерон Норрі здобули титул, перемігши у фіналі пару Веслі Колхоф і Артем Сітак з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні пари 

  Джон Пірс /  Жан-Жюльєн Роє (чвертьфінал)
  Равен Класен /  Майкл Вінус (1-ше коло)

  Марк Лопес /  Давід Марреро (1-ше коло)
  Марсело Демолінер /  Сантьяго Гонсалес (1-ше коло)

Вайлд-кард 

  Алекс Де Мінаур /  Ллейтон Г'юїтт (чвертьфінал)

  Гаштан Еліаш /  Педро Соуза (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Portugal Open
Світовий Тур ATP 2018